Сезон 2001/2002 — 71-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 102-й год со дня основания футбольного клуба.

События сезона 
14 апреля 2002 года Хави отдал три голевые передачи в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2).

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Состав команды

Основной состав 
Капитаном команды стал Серхи Бархуан, вице-капитаны — Луис Энрике, Филлип Коку, Франк де Бур. Специальным капитаном в честь ухода из клуба в конце сезона стал Абелардо Фернандес. Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 90 100 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 32 200 000

Ушли в аренду

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в евро. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  90 100 000

Зима:  0

Всего:  90 100 000

Доходы 
Лето:  32 200 000

Зима:  0

Всего:  32 200 000

Прибыль 
Лето:  57 900 000

Зима:  0

Всего:  57 900 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Кроме 2 и 5 матчей в Лиге чемпионов.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Кроме 15 в Чемпионате, 2 и 5 в Лиге чемпионов УЕФА

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

Первая групповая стадия

Вторая групповая стадия

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Испании

1/32 финала

Примечания 

Сезоны ФК «Барселона»
Сезоны футбольных клубов 2001/2002